Braaker Mühle bezeichnet:
 Braaker Mühle (Braak), Windmühle und Bäckerei in der Gemeinde Braak, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Braaker Mühle (Bosau), Wassermühle in der Gemeinde Braak (Bosau), Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein